X57 ou X-57 peut faire référence à :
 NASA X-57 Maxwell, un avion électrique expérimental américain ;
 Privation, sans précision, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres